Shahumyan ou Chahoumian peut désigner :
 Shahumyan, une communauté rurale du marz d'Ararat en Arménie ;
 Shahumyan, une communauté rurale du marz d'Armavir en Arménie ;
 Shahumyan, une communauté rurale du marz de Lorri en Arménie ;
 Chahoumian, une ancienne région du Haut-Karabagh ;
 Chahoumian, ancien nom de la commune d'Achagi Agjakend en Azerbaïdjan.